Kaschia ist der Familienname folgender Personen:
 Dschanri Kaschia (1939–2012), georgischer Journalist
 Schota Kaschia (* 1984), georgischer Fußballspieler